Odeon pode ser:

Odeon Records, gravadora
Teatro Odéon, em Paris
Odeon, música de Ernesto Nazareth, posteriormente letrada por Vinicius de Moraes
Cinema Odeon, no Rio de Janeiro
Teatro Odeon (Bucareste)
Odeon (editora), editora de livros da República Tcheca 

Desambiguação